Чемпионат мира по трековым велогонкам 1933 года прошёл с 11 по 15 августа в Париже (Франция).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1933
Спорт во Франции в 1933 году
Август 1935 года
Велогонки
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные соревнования по велоспорту во Франции
Чемпионаты мира во Франции